Miejscowości w USA:
 Coshocton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coshocton (ang. Coshocton County) – w stanie Ohio